Buchloh ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Buchloh (* 1941), deutscher Kunsthistoriker
 Fritz Buchloh (1909–1998), deutscher Fußballspieler
 Günther Buchloh (1923–1989), deutscher Bryologe
 Paul Gerhard Buchloh (1922–1986), deutscher Anglist

Siehe auch:
 Buchloe, Stadt im schwäbischen Landkreis Ostallgäu